El Tejero peut désigner :

Toponymes

El Tejero : l'une des deux divisions territoriales et l'unique paroisse civile de la municipalité d'Ezequiel Zamora dans l'État de Monagas ;
 El Tejero : capitale de la paroisse civile d'El Tejero de la municipalité d'Ezequiel Zamora dans l'État de Monagas.

Homonymie de toponyme